Eva Reichmann ist der Name folgender Personen:

* Eva Reichmann (Literaturwissenschaftlerin) (* 1962), österreichische Literaturwissenschaftlerin
 Eva Gabriele Reichmann (1897–1998), deutsche Historikerin